Січинський — українське прізвище. Відомі носії:

 Січинський Андрій — адвокат, громадсько-політичний діяч.
 Січинський Володимир Юхимович (1894—1962) — український архітектор, графік і мистецтвознавець, дійсний член НТШ (з 1930 р.). Син Юхима Сіцінського (Січинського).
 Січинський Денис Володимирович (1865—1909) — український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.
 о. Січинський Лукіян (1849—1930) — український священик УГКЦ, громадський діяч.
 о. Січинський Микола (1850—1894) — громадський діяч, священик УГКЦ, посол Галицького сейму.
 Січинський Мирослав Миколайович (1887—1979) — український громадсько-політичний діяч.
 Січинський Теодосій — український церковний маляр і різьбар.

Українські прізвища